Ашарит:
 Ашариты — представители одной из основных школ калама.
 Ашарит — минерал; химическая формула MgBO(OH).